Матье I де Монморанси (; ок.1100—1160) — сеньор де Монморанси, д'Экуан, де Марли, де Конфлан-Сент-Онорин, д'Аттиши, д'Эрувиль (после 1124). Коннетабль Франции.

Биография 

Сын Бушара IV де Монморанси и Агнесы де Бомон.

Около 1126, после заключения мира с французским королём, Генрих I Английский выдал за Матье свою легитимированную внебрачную дочь Алису Фиц-Рой. Такой брак был весьма почетным для представителя нетитулованной знати.

В 1138 Людовик VII назначил Матье коннетаблем Франции. В этой должности он действовал под началом сенешаля Франции Рауля I де Вермандуа. Матье сопровождал короля в поездках в Аквитанию, владения королевы Алиеноры, а в 1141—1142 участвовал в войне с Тибо II Шампанским.

Породнившись с английским королём, Матье в 1141 стал родственником и короля Франции, женившись на его матери, вдове Людовика VI Аделаиде Савойской. Отправляясь во Второй крестовый поход, король оставил коннетабля во Франции в помощь аббату Сугерию, осуществлявшему регентство.

Семья 

1-я жена (ок. 1126): Алисa Фиц-Рой (ум. 1135/40), внебрачная дочь Генриха I Английского

 Анри де Монморанси (ум. до 1160)
 Бушар V де Монморанси (ум. 1189), сеньор де Монморанси
 Тибо де Монморанси (ум. после 1189), сеньор де Марли, монах
 Эрве де Монморанси (ум. 1192), аббат Сен-Мартен де Монморанси
 Матье де Монморанси-Марли (ум. 1203), сеньор де Марли и д'Аттиши. Жена (1189/1190): Матильда де Гарланд (ум. 1224), дочь Гильома IV де Гарланда, сеньора де Ливри, и Агнесы де Шатильон.   Родоначальник ветви рода - Монморанси-Марли.

2-я жена (1141): Аделаида Савойская (ок. 1092 — 1154), дочь Гумберта II Савойского и Гизелы Бургундской, вдова короля Франции Людовика VI

 ? Алиса (Адель) де Монморанси. Старинные генеалогии сообщают об этой дочери Матье I и Аделаиды Савойской, которая была замужем за Ги II де Шатильоном, сеньором де Шатийон-сюр-Марн, затем за Жаном, шателеном де Шуази, и третьим браком за Раулем, графом де Суассоном. Историки считают это маловероятным. Возможно, упоминание об Алисе де Монморанси возникло по ошибке, так как женой Ги II де Шатильона, Жана I де Туротта, шателена Нуайона, и Рауля III де Неля, графа Суассона, была Алиса де Дрё.

Примечания

Литература 

 Du Chesne A. Histoire genealogique de la maison de Montmorency et de Laval. — P.: Cramoisy, 1624
 Désormeaux J. Histoire de la maison de Montmorenci. T. I. — P.: Desaint & Saillant, 1764

Ссылки 

 MATHIEU (I) de Montmorency

Дом де Монморанси
Коннетабли Франции